ZLN steht für:
 Zwischenlager Nord

zln steht für:
 Lianshan Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung